Maramureș (ou Marmatie) peut faire référence :
 à l'ancien voïvodat de Marmatie (Maramureş) au  ;
 à l'ancien comitat hongrois du Máramaros (Maramureș) du  à 1918 ;
 au județ de Maramureș de Roumanie.